Это список римских правителей Нижней Германии (и Германии Секунды с 395 года до свержения Ромула Августула в 476 году). Столицей и крупнейшим городом Нижней Германии была Колония Клаудиа Ара Агриппиненсиум (CCAA), современный Кёльн.

Губернаторы во время принципата

27 г. до н. э. — 68 г. н. э. .: династия Юлиев-Клавдиев 
 12-9 гг. до н. э. .: Нерон Клавдий Друз
 9-8 гг. до н. э. .: Тиберий
 4-1 гг. до н. э. .: Луций Домиций Агенобарб
 1-4 гг. н. э.: Марк Виниций
 4-6 гг. н. э.: Тиберий (снова)
 7-9 гг. н. э.: Публий Квинктилий Вар
 9-11 гг. н. э.: Тиберий (снова)
 12-14 гг. н. э.: Германик Цезарь
 14-16 гг. н. э.: Авл Цецина Север
 21 г. н. э.: Гай Силий
 21 г. н. э.: Гай Визеллий Варрон
 28-34 гг. н. э.: Луций Апроний
 34-39 гг. н. э.: неизвестно
 40-41 гг. н. э.: Авл Габиний Секунд
 46-47 гг. н. э.: Квинт Санквиний Максим
 47-51 гг. н. э.: Гней Домиций Корбулон
 51-54 гг. н. э.: неизвестно
 54-58 гг. н. э.: Помпей Павлин
 58-60 гг. н. э.: Луций Дувий Авит
 63-67 гг. н. э.: Публий Сульпиций Скрибоний Руф
 67-68 гг. н. э.: Фонтей Капитон
 68-69 гг. н. э.: Авл Вителлий Германик

69-96 гг. н. э.: Год четырех императоров и династия Флавиев 
 69-70 гг. н. э.: Гай Диллий Вокула (?)
 70-71 гг. н. э.: Квинт Петиллий Цериалис
 71-73 гг. н. э.: Авл Марий Цельс
 73-78 гг. н. э.: Луций Ацилий Страбон
 78 гг. н. э.: Гай Рутилий Галлик
 78-80: Децим Юний Новий Приск
 80-83 гг. н. э.: Секст Юлий Фронтин (?)
 87-89 гг. н. э.: Авл Бусий Лаппий Максим
 91-96 гг. н. э.: Марк Ульпий Траян

96-192 гг. н. э.: династия Нерван-Антонианов 
 96-97 гг. н. э.: Марк Ульпий Траян
 97 г. н. э.: Тит Вестриций Спуринна (?)
 97-98 гг. н. э.: Луций Лициний Сура
 98-99 гг. н. э.: Луций Нератий Приск
 99-100 гг. н. э.: ?
 101—102 гг. н. э.: Квинт Акутий Нерва
 103—116 гг. н. э.: ?
 117—119 гг. н. э.: Авл Платорий Непос Манилиан Гай Лициний Поллион
 122—129 гг. н. э.: ?
 127 г. н. э.: Луций Целиус Руф
 130-13? гг. н. э.: Граниус [Фабиан] Граттий [Кереалис?] Геминиус
 135—139 гг. н. э.: Квинт Лоллий Урбик
 140—142 гг. н. э.: ?
 142—150 гг. н. э.: Гай Юлий Северус
 150—151 гг. н. э.: Публий Септимий Апер (?)
 151—152 гг. н. э.: Луций Октавий Корнелиус Сальвий Юлиан Эмилиан
 152—158 гг. н. э.: Гней Юлий Вер
 158 гг. н. э.: Секст Кальпурний Агрикола (?)
 158—160 гг. н. э.: Тиберий Клавдий Юлиан
 15? −161 гг. н. э.: Сальвий Юлиан (?)
 161-16? гг. н. э.: Гай Септимий Северус
 170-17? гг. н. э.: Квинт Антистий Адвентус
 17?-180 гг. н. э.: Юний Макр (?)
 180—185 гг. н. э.: Марк Дидий Юлиан
 18?-192 гг. н. э.: Гай Аллий Фускус

193—235 гг. н. э.: Год пяти императоров и династия Северан 
 193—197 гг. н. э.: Вириус Люпус
 197-19? гг. н. э.: Гай Валерий Пуденс
 199-20? гг. н. э.: Новий Приск
 201—204 гг. н. э.: Мариус Максимус Перпетуус Аврелиан
 205 г. н. э.: Квинт Венидий Руф
 20?-20? гг. н. э.: Квинт Тарквиций Катул
 206—210 гг. н. э.: Гней Фульвий Максим Центумалус
 211—212 гг. н. э.: Луций Луций Мартин
 212-21? гг. н. э.: Марций Клавдий Агриппа
 216-21? гг. н. э.: Марк Валерий Сенесио
 222-22? гг. н. э.: Флавий Апер Коммодиан
 230—231 гг. н. э.: Клодий Аврелий Сатурнин
 231 г. н. э.: Флавий Янус
 23?-235 гг. н. э.: Гай Мессий Квинт Деций

235—285 гг. н. э.: Императоры времён кризиса III века 
 23? −23? гг. н. э.: Ясдий Домициан (?)
 233—238 гг. н. э.: Гай Фурий Сабин Аквила Таймсифей
 238-24? гг. н. э.: Луций Домиций Галликан Папиниан
 25? г. н. э.: Квинт Тарквиний Катул
 259—260 гг. н. э.: Марк Кассиан Постум
 260—274 гг. н. э.(!) Галльская Империя
 Марк Кассиан Постум
 Марк Аврелий Марий
 Викторин
 Тетрик I / Тетрик II
 274 г. н. э.:

См. также 
 Список франкских королей
 Список епископов и архиепископов Кельна
 Римско-германский музей

Примечания 

 Werner Eck (de): Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert, Rheinland-Verlag, Köln, 1985

 
Нижняя Германия